Anu - deus acádio do céu. Também grafado Anum
 Crotophaga - gênero de pássaro comum da América. Popularmente chamada anum